HMS Suffolk ha sido el nombre utilizado por seis buques de la Royal Navy en honor al condado de Suffolk:

 HMS Suffolk fue un navío de línea de tercera clase armado con 70 cañones, botado en 1680, reconstruido en 1699, 1718 y 1739, y desguazado en 1765.
 HMS Suffolk fue un buque almacén armado con 30 cañones adquirido en 1694 y vendido en 1713.
 HMS Suffolk fue un navío de línea de tercera clase armado con 74 cañones, botado en 1765 y vendido en 1803.
 HMS Suffolk fue un buque prisión botado en 1775 como el navío de línea de tercera clase armado con 74 HMS Sultan. Fue transformado en prisión en 1797, y renombrado HMS Suffolk en 1805, fue vendido en 1816.
 HMS Suffolk fue un crucero acorazado de clase Monmouth botado en 1903 y vendido en 1920.
 HMS Suffolk fue un crucero pesado de clase County botado en 1926 y vendido para desguace en 1948.

Véase también
El buque de ficción  HMS Suffolk, interpretado por la fragata de tipo 23  HMS Grafton, aparece en la serie Making Waves

Nombres de buques británicos